Кузьминская — название ряда населённых пунктов в России.

Список

Архангельская область 
 Кузьминская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Кузьминская — деревня в Коношском районе.
 Кузьминская — деревня в Котласском районе.
 Кузьминская — деревня в Няндомском районе.
 Кузьминская — деревня в Плесецком районе.
 Кузьминская — деревня в Устьянском районе.
 Кузьминская — деревня в Холмогорском районе.
 Кузьминская — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область 
 Кузьминская — деревня в Вытегорском районе.
 Кузьминская — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Кузьминская — деревня в Сямженском районе.

Тарногский район 
 Кузьминская — деревня в Верховском сельском поселении.
 Кузьминская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Спасском сельском поселении.
 Кузьминская — деревня в Верхнекокшеньгском сельсовете Тарногского сельского поселения.
 Кузьминская — деревня в Шебеньгском сельсовете Тарногского сельского поселения.

Усть-Кубинский район 
 Кузьминская — деревня в Богородском сельском поселении.
 Кузьминская — деревня в Троицком сельском поселении.

Харовский район 
 Кузьминская — деревня в Ильинском сельском поселении.
 Кузьминская — деревня в Слободском сельском поселении.

Ивановская область 
 Кузьминская — деревня в Пучежском районе.
 Кузьминская — деревня в Юрьевецком районе.

Кировская область 
 Кузьминская — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Кузьминская — деревня в Вохомском районе.
 Кузьминская — деревня в Кадыйском районе.

Ленинградская область 
 Кузьминская — деревня в Подпорожском районе.

Ярославская область 
 Кузьминская — деревня в Мышкинском районе.

Другое 
 Кузьминская — река в Архангельской области.
 Кузьминская, Полина Игоревна (род. 1990) — российская актриса.

См. также